Le schmilblic ou schmilblick est un mot inventé et utilisé par des humoristes français pour désigner un objet quelconque, absurde et sans utilité, puis repris pour les besoins d'émissions de la télévision française et du spectacle vivant. Il peut désigner :

 Le schmilblick, un objet imaginaire créé par Pierre Dac dans les années 1950 ;
 Le Schmilblic, un jeu télévisé (1969-1970) où le schmilblic désigne un objet inconnu que des spectateurs devaient deviner ;
 Le Schmilblick, un sketch de Coluche parodiant ce jeu (1975).